

Cabarets de fiction
Le Héros de la famille#Synopsis
À la vie, à la mort !#Synopsis

Film
Jacques Rozier#Biographie

Oiseau
Ara bleu

Poisson
Scarus coeruleus